Walther Schulze ist der Name folgender Personen:

* Walther Schulze (Botaniker) (1875–??), deutscher Botaniker 
 Walther Schulze-Soelde (1888–1984), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Walther Schulze-Wechsungen (1902–1944), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Walter Schulze
 Walther Schultze
 Walter Schultze